James Booth (1806-1878) – matematico irlandese naturalizzato britannico
James Curtis Booth (1810-1888) – chimico statunitense
James Booth Lockwood (1852-1884) – esploratore statunitense
James Booth (1927-2005) – attore inglese